Laffy Taffy – marchio statunitense
 Laffy Taffy – singolo dei D4L del 2005